Sandy Powell (1900–1982) brit humorista
Sandy Powell (1960–) brit jelmeztervező